

Ґрабішев — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ґрабішев — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства